Marceli Szarota (1876-1951) – dziennikarz, dyplomata
 Eleonora Kalkowska (1883-1937) – dramaturg, żona Marcelego
 Elida Maria Szarota (1904-1994) – germanistka, córka Marcelego i Eleonory
 Rafał Marceli Blüth (1891-1939) – rusycysta, mąż Elidy Marii
 Ralf Szarota (1906-1994) – ekonomista, brat Elidy Marii, syn Marcelego i Eleonory
 Tomasz Szarota (1940) – historyk, syn Elidy Marii i Rafała
 Anna Manteuffel-Szarota (1939) – historyk sztuki, żona Tomasza
 Piotr Szarota (1966) – psycholog, syn Tomasza